Dit is een lijst van planetoïden 43401-43500. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (43401) - || 2000 WE116|| 20 november 2000 || LINEAR
|-
| (43402) - || 2000 WO117|| 20 november 2000 || LINEAR
|-
| (43403) - || 2000 WY122|| 29 november 2000 || LINEAR
|-
| (43404) - || 2000 WT126|| 16 november 2000 || Spacewatch
|-
| (43405) - || 2000 WX129|| 19 november 2000 || LINEAR
|-
| (43406) - || 2000 WR135|| 19 november 2000 || LINEAR
|-
| (43407) - || 2000 WX135|| 20 november 2000 || LINEAR
|-
| (43408) - || 2000 WW137|| 20 november 2000 || LINEAR
|-
| (43409) - || 2000 WY147|| 28 november 2000 || Spacewatch
|-
| (43410) - || 2000 WB148|| 28 november 2000 || Spacewatch
|-
| (43411) - || 2000 WN153|| 29 november 2000 || LINEAR
|-
| (43412) - || 2000 WH158|| 30 november 2000 || LINEAR
|-
| (43413) - || 2000 WJ158|| 30 november 2000 || LINEAR
|-
| (43414) - || 2000 WS168|| 25 november 2000 || LONEOS
|-
| (43415) - || 2000 WW168|| 25 november 2000 || LONEOS
|-
| (43416) - || 2000 WA169|| 25 november 2000 || LONEOS
|-
| (43417) - || 2000 WE169|| 25 november 2000 || LONEOS
|-
| (43418) - || 2000 XP7 || 1 december 2000 || LINEAR
|-
| (43419) - || 2000 XK11|| 1 december 2000 || LINEAR
|-
| (43420) - || 2000 XR22|| 4 december 2000 || LINEAR
|-
| (43421) - || 2000 XN27|| 4 december 2000 || LINEAR
|-
| (43422) - || 2000 XA30|| 4 december 2000 || LINEAR
|-
| (43423) - || 2000 XQ41|| 5 december 2000 || LINEAR
|-
| (43424) - || 2000 YF5 || 20 december 2000 || LINEAR
|-
| (43425) - || 2000 YC6 || 20 december 2000 || LINEAR
|-
| (43426) - || 2000 YD6 || 20 december 2000 || LINEAR
|-
| (43427) - || 2000 YS12|| 23 december 2000 || W. K. Y. Yeung
|-
| (43428) - || 2000 YT17|| 28 december 2000 || BATTeRS
|-
| (43429) - || 2000 YU19|| 22 december 2000 || NEAT
|-
| (43430) - || 2000 YA23|| 28 december 2000 || Spacewatch
|-
| (43431) - || 2000 YZ32|| 30 december 2000 || LINEAR
|-
| (43432) - || 2000 YL35|| 30 december 2000 || LINEAR
|-
| (43433) - || 2000 YW35|| 30 december 2000 || LINEAR
|-
| (43434) - || 2000 YX35|| 30 december 2000 || LINEAR
|-
| (43435) - || 2000 YV36|| 30 december 2000 || LINEAR
|-
| (43436) - || 2000 YD42|| 30 december 2000 || LINEAR
|-
| (43437) - || 2000 YL47|| 30 december 2000 || LINEAR
|-
| (43438) - || 2000 YP49|| 30 december 2000 || LINEAR
|-
| (43439) - || 2000 YX54|| 30 december 2000 || LINEAR
|-
| (43440) - || 2000 YT60|| 30 december 2000 || LINEAR
|-
| (43441) - || 2000 YS61|| 30 december 2000 || LINEAR
|-
| (43442) - || 2000 YX62|| 30 december 2000 || LINEAR
|-
| (43443) - || 2000 YY62|| 30 december 2000 || LINEAR
|-
| (43444) - || 2000 YC72|| 30 december 2000 || LINEAR
|-
| (43445) - || 2000 YM74|| 30 december 2000 || LINEAR
|-
| (43446) - || 2000 YB75|| 30 december 2000 || LINEAR
|-
| (43447) - || 2000 YF76|| 30 december 2000 || LINEAR
|-
| (43448) - || 2000 YM79|| 30 december 2000 || LINEAR
|-
| (43449) - || 2000 YC83|| 30 december 2000 || LINEAR
|-
| (43450) - || 2000 YX91|| 30 december 2000 || LINEAR
|-
| (43451) - || 2000 YH96|| 30 december 2000 || LINEAR
|-
| (43452) - || 2000 YE99|| 30 december 2000 || LINEAR
|-
| (43453) - || 2000 YT100|| 31 december 2000 || NEAT
|-
| (43454) - || 2000 YD102|| 28 december 2000 || LINEAR
|-
| (43455) - || 2000 YG103|| 28 december 2000 || LINEAR
|-
| (43456) - || 2000 YG117|| 30 december 2000 || LINEAR
|-
| (43457) - || 2000 YF118|| 30 december 2000 || LINEAR
|-
| (43458) - || 2000 YF119|| 30 december 2000 || LINEAR
|-
| (43459) - || 2000 YB122|| 28 december 2000 || Spacewatch
|-
| (43460) - || 2000 YM123|| 28 december 2000 || LINEAR
|-
| (43461) - || 2000 YL128|| 29 december 2000 || NEAT
|-
| (43462) - || 2001 AV || 2 januari 2001 || T. Kobayashi
|-
| (43463) - || 2001 AN5 || 2 januari 2001 || LINEAR
|-
| (43464) - || 2001 AA9 || 2 januari 2001 || LINEAR
|-
| (43465) - || 2001 AV10|| 2 januari 2001 || LINEAR
|-
| (43466) - || 2001 AV14|| 2 januari 2001 || LINEAR
|-
| (43467) - || 2001 AD15|| 2 januari 2001 || LINEAR
|-
| (43468) - || 2001 AU28|| 4 januari 2001 || LINEAR
|-
| (43469) - || 2001 AP29|| 4 januari 2001 || LINEAR
|-
| (43470) - || 2001 AN31|| 4 januari 2001 || LINEAR
|-
| (43471) - || 2001 AH32|| 4 januari 2001 || LINEAR
|-
| (43472) - || 2001 AH33|| 4 januari 2001 || LINEAR
|-
| (43473) - || 2001 AY33|| 4 januari 2001 || LINEAR
|-
| (43474) - || 2001 AE40|| 3 januari 2001 || LONEOS
|-
| (43475) - || 2001 AY40|| 3 januari 2001 || LONEOS
|-
| (43476) - || 2001 AD42|| 3 januari 2001 || NEAT
|-
| (43477) - || 2001 BX7 || 19 januari 2001 || LINEAR
|-
| (43478) - || 2001 BH9 || 19 januari 2001 || LINEAR
|-
| (43479) - || 2001 BG15|| 21 januari 2001 || T. Kobayashi
|-
| (43480) - || 2001 BO15|| 21 januari 2001 || T. Kobayashi
|-
| (43481) - || 2001 BC17|| 18 januari 2001 || LINEAR
|-
| (43482) - || 2001 BW32|| 20 januari 2001 || LINEAR
|-
| (43483) - || 2001 BO38|| 24 januari 2001 || J. M. Roe
|-
| (43484) - || 2001 BF43|| 19 januari 2001 || LINEAR
|-
| (43485) - || 2001 BN43|| 19 januari 2001 || LINEAR
|-
| (43486) - || 2001 BW56|| 19 januari 2001 || Spacewatch
|-
| (43487) - || 2001 BJ60|| 29 januari 2001 || T. Kobayashi
|-
| (43488) - || 2001 BC62|| 26 januari 2001 || LINEAR
|-
| (43489) - || 2001 BB75|| 31 januari 2001 || LINEAR
|-
| (43490) - || 2001 CL || 2 februari 2001 || K. Korlević
|-
| (43491) - || 2001 CP || 1 februari 2001 || LINEAR
|-
| (43492) - || 2001 CV || 1 februari 2001 || LINEAR
|-
| (43493) - || 2001 CV1 || 1 februari 2001 || LINEAR
|-
| (43494) - || 2001 CJ4 || 1 februari 2001 || LINEAR
|-
| (43495) - || 2001 CJ7 || 1 februari 2001 || LINEAR
|-
| (43496) - || 2001 CF16|| 1 februari 2001 || LINEAR
|-
| (43497) - || 2001 CY17|| 2 februari 2001 || LINEAR
|-
| (43498) - || 2001 CT19|| 2 februari 2001 || LINEAR
|-
| (43499) - || 2001 CY19|| 3 februari 2001 || P. G. Comba
|-
| (43500) - || 2001 CP22|| 1 februari 2001 || LONEOS|}

Planetoïdenlijsten